Пелеши — название населённых пунктов:

Россия 
 Пелеши — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Пелеши — деревня в Плюсском районе Псковской области.